Divisão administrativa — na regionalização, um espaço territorial delimitado sob a designação de "setor"
 Sector (Guiné-Bissau) — subdivisão administrativa de segundo nível da Guiné-Bissau
 Setor (disco) — na informática, cada uma das subdivisões das trilhas de um disco magnético
 Setor circular — em geometria, parte de um círculo limitada por dois raios e um arco
 Setor económico — cada uma das diversas subdivisões, utilizadas para fins de análise e classificação, de um sistema econômico
 Lista de tipos de indústrias — ramos (ou setores) da atividade industrial
 Setor hiperbólico — área do plano cartesiano

Ver também 
 Sektor — personagem dos jogos da série Mortal Kombat